Первый дивизион 1965 () — 54-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 20 мая 1965 года и закончился 26 сентября 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1965
Исландия
1965 год в Исландии